Sylvan Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Sylvan Island (Georgia)
 Sylvan Island (Illinois)
 Sylvan Island (New York)